Фра́нка Онга́ро (, 15 сентября 1928, Венеция — 13 января 2005, там же) — итальянская женщина-психиатр. Один из лидеров движения «Демократичная психиатрия» наряду с её мужем Франко Базальей.

Биография 
Родилась 15 сентября 1928 года в Венеции, сотрудничала с рядом изданий, пишущих об итальянском и мировом психиатрическом опыте, и при неизменном участии своего мужа выполняла редактирование ряда книг по этим темам, в частности «Гибели класса» и «Беспорядки».

Ранние интересы после окончания школы в родном городе были связаны главным образом с литературой. С 1959 по 1963 год опубликовала пересказ «Одиссеи» (с иллюстрациями Хуго Пратта) и романа Луизы Мэй Олкотт «Маленькие женщины» под названием «Письма маленьких», а также несколько собственных рассказов для детей. 

Её жизнь как женщины и как писателя изменилась после завершившегося в 1953 году браком знакомства с Франко Базальей, начавшим во второй половине 60-х годов XX века с психиатрической больницы Гориции «психиатрическую революцию». 

С группой врачей-психиатров и представителей интеллигенции, сплотившихся вокруг неё и её мужа, занималась написанием, редактированием и переводом текстов, ставших впоследствии документальным материалом о первых этапах работы, благодаря которой в Гориции началось разрушение основ больничного института и несколько лет спустя был принят Закон 180, положивший конец эпохе психиатрических больниц в Италии.

Принимала участие в революционном опыте по введению режима открытых дверей в психиатрических больницах и оставила о нём свои воспоминания: 

Во всяком случае, и я видела, какое значение и какой результат для действительно страдающих людей несут участие в проекте, совместная надежда на жизнь, заключённая в совместных действиях, где на тебя наваливается множество практических, интеллектуальных и эмоциональных затруднений, в которых смешиваются серьёзность и радость, и твои проблемы разрешаются и растворяются в проблемах других людей, с которыми ты их делишь. При этом здоровье и болезнь могут сочетаться с достойным человека качеством жизни, социальными связями, отношениями, принятием себя и других, участием в общественном проекте, который способен скорее объединить нас, чем разделить и оставить в изоляции.

    
После скоропостижной смерти мужа в 1980 году занималась сохранением его наследия, продолжая борьбу за гуманизацию психиатрической помощи прежде всего на политическом уровне. С 1984 по 1991 год два срока была членом Сената Италии девятого созыва от Независимых левых и, будучи автором законопроекта о реализации Закона 180, на базе которого в 1989 году был создан основной текст первого «Целевого проекта психической помощи», играла ведущую роль в парламентских и культурных дебатах о применении принципов, установленных в результате психиатрической реформы. 

Снялась в посвящённом её мужу фильме «Деятели науки: Франко Базалья», где сказала несколько важных слов о значении реформы психиатрии в Италии: 

Речь шла не об изменении теории, об изменении взгляда на концепцию болезни. Речь шла о конкретном изменении жизненных возможностей, возможностей наладить взаимоотношения между больными и окружающими, возможностей участвовать в проекте, жизненных возможностей. Поэтому вопрос был не в том, чтобы давать различные определения психическому заболеванию, находить различные практические методы. Вопрос был в том, чтобы попытаться осуществить изменения путём формирования иной концепции здоровья, иной концепции болезни, иной концепции взаимоотношений, принятия, возможного сосуществования в конкретных сферах повседневной жизни, которые ближе к дому, чем к больнице. Психически больной не нуждается в больничной койке: это было великим прозрением.

Принимала участие в подготовке всевозможных региональных постановлений, которые прежде всего касались культуры приёма психиатрических пациентов в самых различных районах страны. 

Франкой Онгаро Базальей был написан также ряд докладов по женскому вопросу, собранных в 1981 году в книге «Голос».

Наряду с многочисленными национальными и международными наградами получила премию Ива Пелисера от Международной академии права и психического здоровья в июле 2000 года и Почётную степень в области политических наук в Университете Сассари в апреле 2001 года.

Скончалась Франка Онгаро Базалья после продолжительной болезни 13 января 2005 года в возрасте 77 лет в Венеции.

Работы 
Её произведения, собственные или написанные в соавторстве с мужем, касаются философских и социальных проблем современной медицины и медицинских учреждений, биоэтики, условий жизни женщины и практики преобразования институтов.

Работы, написанные в соавторстве с Франко Базальей
 Che cos'è la psichiatria, Einaudi, Torino (1967);
 L'istituzione negata, Einaudi, Torino (1968);
 Morire di classe, Einaudi, Torino (1969);
 La maggioranza deviante, Einaudi, Torino (1971);
 Crimini di pace, Einaudi, Torino (1975).
Наиболее важные переводы
 Goffman, Erving, Asylums, Einaudi, Torino (1969);
 Goffman, Erving, Il comportamento in pubblico, Einaudi, Torino (1971);
 Bermann, Gregorio, La salute mentale in Cina, Einaudi, Torino (1972).
Собственные работы, опубликованные в сборниках и отдельными книгами
 Le parole della medicina, Einaudi, Torino (1979);
 Salute/malattia, Einaudi, Torino (1982);
 Manicomio perché?, Emme Edizioni, Milano (1982);
 Una voce: riflessioni sulla donna, Il Saggiatore, Milano (1982);
 Vita e carriera di Mario Tommasini burocrate scomodo narrate da lui medesimo, Editori Riuniti, Roma (1987);
 Eutanasia, in "Democrazia e Diritto", nn. 4-5 (1988);
 Eutanasia. Libertà di scelta e limiti del consenso, in Dameno, Roberta e Verga, Massimiliano (a cura di), Finzioni e utopie. Diritto e diritti nella società contemporanea, Guerrini, Milano (2001).
Кроме того, выполнила редакторскую работу при подготовке к публикации в издательстве «Einaudi» «Работ» Франко Базальи в двух томах (1981—1982), а также биографической книги «Франко Базалья: Утопия, воплощённая в реальность» (2005).

См. также 
 Демократичная психиатрия
 Базалья, Франко
 Деинституционализация психиатрии
 Вторая тень (фильм, 2000)
 Жил-был город безумных…

Примечания 

Психиатры Италии
Политологи Италии
Сенаторы Итальянской Республики
Переводчики Италии
Переводчики на итальянский язык
Персоналии:Антипсихиатрия
Правозащитники Италии
Психиатрическая реформа в Италии